The Human Factor (boek), een roman uit 1978 van Graham Greene
The Human Factor (1975), een film uit 1975 onder regie van Edward Dmytryk
The Human Factor (1979), een verfilming van de gelijknamige roman uit 1978 onder regie van Otto Preminger
The Human Factor (televisieserie)